Катава́сия ( — «схождение вниз, спуск, сошествие») в православном богослужении — песнопение, которое поётся на утрене в праздничные и воскресные дни в заключение канона; после каждой песни канона следует соответствующая катавасия. Катавасия поётся по мелодико-ритмической модели ирмоса. В различное время богослужебного года положены определённые уставом катавасии.

Название происходит от византийской практики спускаться певчим с обоих клиросов и сходиться в центре храма для совместного пения катавасии.

В будние дни 
Катавасия бывает рядовая, когда каждый ирмос канона повторяется в конце каждой песни его; но иногда Катавасия бывает лишь после 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песен канона.

В обычные будние дни, ирмосы повторяются в конце 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песен канона, как катавасия. Когда на утрени несколько канонов поются вместе, в качестве катавасии берётся ирмос последнего канона.

Праздничные катавасии 
По воскресеньям и в праздничные дни, праздничная катавасия используются в конце каждой песни. Это не обязательно тот же самый ирмос с начала каждой песни канона. Использование праздничных катавасий зависит от периода Годового богослужебного круга. Праздничные катавасия используются в ожидании великого праздника, и на протяжении всего своего попразднства. В течение остальной части года в праздники поётся Богородичная катавасия.

В следующей таблице указывается пение катавасий по воскресеньям и в праздничные дни в течение года (в обычные будни используется ирмос от последнего канона этого дня.

Нецерковное употребление 
В обыденный язык слово пришло из жаргона семинаристов. Поскольку катавасию пели два хора (клироса) одновременно, сходясь при этом вместе на середину церкви — пение было довольно сложным, потому что пелось на ходу и на много голосов. Нетренированное ухо могло не улавливать гармонию, сложное пение воспринималось как нечто путаное, даже если певчие не сбивались. С этим и связано современное разговорное значение слова катавасия — «путаница», ср. «ералаш».

Примечания

Литература 
 
 

Православные песнопения